Partido Socialista (PS) es el nombre de muchos partidos políticos en todo el mundo. Todos estos partidos comparten la ideología del socialismo pero con matizaciones que resaltan las distintas vertientes del término.

Lista de Partidos Socialistas 
  -  Partido Socialista de los Trabajadores.
  - Partido Socialista de Albania.
  - Partido Socialista, Partido Socialista Independiente, Partido Socialista Democrático, Partido Socialista Argentino, Partido Socialista Popular, Partido Socialista Auténtico, Confederación Socialista, Unidad Socialista para la Victoria,  Movimiento al Socialismo.
  - Partido Socialista de Australia.
  - Partido Socialista (Valonia), Partido Socialista (Flandes).
  - Partido Socialista Búlgaro.
  - Partido Socialista de Chile.
  - Partido Socialista Costarricense.
  - Partido Socialista Popular.
  - Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
  - 
 Partido Socialista Obrero Español .
 Partido de los Socialistas de Aragón.
 Partido Socialista de Cantabria.
 Partido Socialista de Castilla y León.
 Partido Socialista de Castilla-La Mancha.
 Partido de los Socialistas de Cataluña.
 Partido Socialista de Madrid.
 Partido Socialista del País Valenciano.
 Partido de los Socialistas de Galicia.
 Partido Socialista Galego (PSG).
 Partido de los Socialistas de las Islas Baleares.
 Partido Socialista de Navarra.
 Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra.
 Partido Socialista de la Región de Murcia.
 Partido Socialista canario.
  - Partido Socialista de América, Partido Socialista de los Estados Unidos.
  - Partido Socialista.
  - Partido Socialista Democrático de las Filipinas.
  - Partido Socialista.
  - Partido Socialista de Irlanda.
  - Partido Socialista Italiano, Partido Socialista.
  - Partido Socialista de Japón, Partido Socialista Democrático
  - Partido Socialista Letón.
  - Partido Socialista del Sureste, Partido Mexicano Socialista.
  - Partido de los Socialistas Democráticos de Montenegro.
  - Partido Socialista
  - Partido Socialista Paraguayo, Partido Socialista Comunero, Partido Socialista Revolucionario.
  - Partido Socialista del Perú.
Partido Socialista del Perú (1930)
  - Partido Socialista.
  - Partido Socialista.
  - Partido Socialista Puertorriqueño.
  - Partido Socialista, Partido Socialista de Gran Bretaña, Partido Socialista Escocés.
  - Partido Socialista de San Marino.
  - Partido Socialista.
  - Partido Socialista Suizo (también conocido como Partido Socialdemócrata de Suiza).
  - Partido Socialista de Ucrania.
  - Partido Socialista del Uruguay.
  - Partido Socialista Unido de Venezuela.
  - Partido Socialista de Yemen.

Organizaciones internacionales 

 Internacional Socialista.
 Partido Socialista Europeo.